Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 6-3, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Thomaz Bellucci (semifinali)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Assente

 Alberto Martín (secondo turno)
 Luis Horna (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (Campione)
 Frederico Gil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2008